Real Sport Club é um clube empresa de futebol do litoral norte do Rio Grande do Sul. Fundado em 2005, a equipe se profissionalizou em 2015, e no ano de 2017 disputará a Copa FGF de 2017.

Real
Real
Fundações no Rio Grande do Sul em 2005